Birkenweiher ist ein geographischer Name:

Seen:
 Birkenweiher (Langenselbold), Waldweiher neben dem Hasselbach im Gebiet der Stadt Langenselbold, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Birkenweiher (Reinerzau), Weiher neben der Kleinen Kinzig im Stadtteil Reinerzau von Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Birkenweiher (Wört), Weiher im Lauf eines linken Zuflusses der Rotach bei Königsroter Mühle, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Schutzgebiete:
 Birkenweiher, Naturschutzgebiet im Gebiet der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Birkenweiher mit Ober- und Unterholzweiher, Naturschutzgebiet im Gebiet der Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Sonstiges:
 Birkenweiher (Solingen), Grünanlage in der Stadtmitte des kreisfreien Solingen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Birkenweiler
 Brinkenweiher, Weiher im Gebiet der Stadt Montabaur und der Ortsgemeinde Staudt, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz